Ženská čtyřhra Adelaide International II 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Americké obhájkyně titulu z předchozího ročníku, Asia Muhammadová s Taylor Townsendovou, nestartovaly společně. Muhammadová do turnaje nezasáhla a Townsendová trofej obhájila se stala Brazilka Luisa Stefaniová. Druhý ze dvou adelaidských turnajů v sezóně 2022 vyhrály Japonky Eri Hozumiová a Makoto Ninomijová.

Vítězkami se staly Brazilka Luisa Stefaniová s Američankou Taylor Townsendovou, která titul obhájila. Ve finále zdolaly rusko-kazachstánkou dvojici Anastasija Pavljučenkovová a Jelena Rybakinová po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Stefaniová na okruhu WTA Tour vybojovala šestý deblový titul a pro Townsendovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Adelaide International II 2023